Рейс 36 может иметь следующие значения:
 Рейс 36 Аэрофлота:
 17 августа 1960 года
 17 декабря 1976 года